Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Larke:
 Le  était une pinasse en service en 1588.
 Le  était un navire de 8 canons capturé par les parlementaires des Royalistes en 1656 et vendu en 1663.
 Le  était un sixième rang de 18 canons lancé en 1675 et vendu en 1698.
 Le  était un quatrième rang de 42 canons lancé en 1703, reconstruit en 1726, réduit en ponton en 1742 et naufragé en 1744.
 Le  était un cinquième rang de 44 canons lancé en 1744 et vendu en 1757.

Larke